Илья́ Миха́йлович Шпи́гель (; род. 24 августа 1975 Ленинград РСФСР) — финляндский политик, кинопродюсер, бизнесмен, общественный деятель, авторизированный переводчик и преподаватель шведского и английского языка, член Шведской народной партии, основатель общественно-политического движения «Мы — Финляндцы» UUSSUOMALAISET.

Биография 
Родился 24 августа 1975 года в Ленинграде, где окончил среднюю школу № 197 с углублённым изучением предметов естественного цикла (экспериментальный класс заслуженного учителя РФ Б. И. Мучника), так как планировал поступать в медицинский ВУЗ.

В 1992 году переехал в Финляндию с целью получения высшего экономического образования. Окончил шведскую гимназию в Порвоо, где был первым в истории гимназии русским учеником после времён царской России. Его первым интеграционным языком в Финляндии стал шведский. В 1999 году окончил экономический факультет университета Академии Або в Турку. Владеет четырьмя иностранными языками: английским, шведским, немецким, финским.

С 1993 года начал работать на международные производственные корпорации в качестве специалиста по внешней торговле и международным инвестициям в РФ. Входит в правление ряда культурных и общественных организаций. Читает лекции в школах, университетах, на предприятиях в качестве эксперта по мультикультурализму и международному маркетингу, является регулярным гостем и соавтором популярного ток-шоу «Совет новых финляндцев» на шведоязычном радио Финляндии. Получил вид на жительство, а затем и гражданство Финляндии за вклад в развитие внешней торговли Финляндии и укрепление отношений с Российской Федерацией. Гражданин ЕС и РФ. Проживает в Хельсинки и Санкт-Петербурге.

Благодаря двадцатилетнему опыту управления в международном бизнесе и интернационализации брендов, Илья Шпигель был приглашён на работу в финскую киноиндустрию в качестве исполнительного продюсера, где отвечает за финансирование и продвижение на российском рынке первого в истории мирового кинематографа художественного фильма о русском генерале, шведском бароне Маннергейме — приближённом императора Николая II, впоследствии ставшем Президентом Финляндии. Беспрецедентный медийный проект станет центральной повесткой дня в области культурного сотрудничества между Россией и Финляндией, послужит укреплению взаимопонимания между культурами.

Политическая карьера 
С конца 1990-х является активным членом Шведской народной партии Финляндии, занимаясь политической и общественной деятельностью в Финляндии и ЕС.  В последнее время партия теряет поддержку в связи с сокращением шведоязычного населения Финляндии. Однако, будучи по природе своей партией меньшинства, ШНП заинтересована в том, чтобы представлять и защищать интересы всех языковых меньшинств Финляндии. В этом контексте Илья Шпигель основал общественно-политическое движение, представляющее интересы всех языковых меньшинств, из которых самым крупным является русскоязычное. В Финляндии движение называется Uussuomalaiset (Новые Финляндцы). По-русски его принято называть «Мы — Финляндцы». Международное название: «New Europeans» (Новые Европейцы).

Будучи основателем и лидером движения «Мы — Финляндцы» и в качестве члена Шведской народной партии Финляндии, Илья Шпигель баллотировался в Парламент Финляндии на выборах 2011 года. Его избирательная кампания была сфокусирована на оппозиции националистическим движениям, особенно ультранационалистической партии «Истинные финны», чья популярность и влияние взлетели в период с выборов 2007 года. Среди русскоязычных кандидатов, Илья Шпигель получил наибольшее число голосов на парламентских выборах 2011 года. Илья Шпигель и его сторонники выступают за конкурентоспособную многонациональную Финляндию в составе Европейского Союза, с двумя государственными языками и с полноценной инфраструктурой для русскоязычного меньшинства.

Примечания 

Выпускники Академии Або
Русские эмигранты четвёртой волны в Финляндии
Политики Финляндии